Hellhammer – zespół metalowy
 Hellhammer – pseudonim artystyczny Jana Axela Blomberga